Па́вел Щёголев: Щёголев, Павел Елисеевич (1877—1931) — российский историк литературы, пушкинист.
 Щёголев, Павел Павлович (1903—1936) — советский историк; сын П. Е. Щёголева.